Les Hoffans sont un peuple imaginaire de la série télévisée Stargate Atlantis.

Histoire 
Les Hoffans sont un peuple humain de la galaxie de Pégase qui possèdent un niveau technologique semblable à celui de la Terre au début du , et en tant que tels, ils ont dû subir les sélections des Wraiths. Néanmoins, ils ont réussi à préserver leur savoir à l'aide de grandes bibliothèques dans des abris souterrains, et à développer pendant plus de 100 ans un projet d'arme défensive contre les Wraiths, connu plus tard sous le nom de « poison des Hoffans ». Les Hoffans ne s'attendaient pas à une attaque des Wraiths avant 50 ans et ce fut à Sheppard de leur apprendre que les Wraiths pourraient attaquer à tout moment puisqu'il avait involontairement réveillé l'un de leurs vaisseaux-ruches.

Le poison des Hoffans 
Le « poison des Hoffans » est une substance, qui initialement avait pour but d'empêcher les Wraiths de pouvoir se nourrir des humains inoculés, en bloquant le processus d'absorption. Le projet, en développement depuis une centaine d'années sur Hoff, se concrétise enfin avec l'aide des Terriens d'Atlantis, en particulier celle du Dr Carson Beckett. Les recherches des Hoffans sont basées sur une protéine que possédait un individu qui était immunisé lors de la dernière attaque des Wraiths. Beckett réussit à produire un prototype fonctionnel. Un premier test a lieu sur un humain en phase terminale, et est un succès : le Wraith cobaye n'arrive pas à s'en nourrir. Le succès est même au-delà des espérances des Hoffans : il tue finalement le Wraith qui a tenté de se nourrir de l'humain inoculé. Quelque temps après, l'humain inoculé meurt aussi. Alors que les Hoffans commence à inoculer ce vaccin à sa population, il apparaît que celui-ci tue en réalité seulement la moitié des personnes inoculées.

La fin des Hoffans 
En dépit du fait que le vaccin tue la moitié des personnes inoculées, ainsi que des mises en garde des Terriens d'Atlantis prévenant que les Wraiths préfèreraient tuer toute la population hoffan plutôt que de les laisser développer leur vaccin, la population décide par vote une vaccination de masse.

Lors d'une seconde visite sur Hoff, l'équipe du colonel Sheppard constate qu'effectivement les Wraiths ont massacré tous les Hoffans.

Plus tard, Michael utilise dans sa guerre contre les Wraiths une version améliorée du poison des Hoffans (taux de mortalité abaissé a 30 %), et le distribue de façon aléatoire sur de nombreuses planètes, provoquant une hécatombe.

Références 

Peuple humain de Stargate